Rune Lange (Noruega, 24 de junho de 1977), é um futebolista noruegues,posição de centro avante.

Com 1,86 cm de altura e pesando cerca de 80 kg, nasceu e vive em Tromsø, noruega, joga atualmente no fløya.

Ligações externas

 O Gol - Resumo de sua últimas atuações.

Futebolistas da Noruega